Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Charitonow – rosyjski szachista
 Aleksandr Charitonow – rosyjski hokeista
 Dmitrij Charitonow – rosyjski arachnolog
 Fiodor Charitonow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Iwan Charitonow – kucharz rodziny cara Mikołaja II
 Jewgienij Charitonow – rosyjski dramatopisarz, poeta, prozaik, reżyser i kulturoznawca
 Nikołaj Charitonow – rosyjski polityk
 Siergiej Charitonow – rosyjski zawodnik sportów walki